Юлия Ивановна Лавренчук (; 24 май 1978 г., Киев, Украйна) е украинска фигуристка, бронзов медалист от европейското първенство през 1997 г., двукратен шампион на Украйна през 1995 г. и 1997 г. в индивидуалната програма. Участник на олимпиадата през 1998 г.

От 2017 г., тя тренира руски фигуристи (Серефим Саханович и др.) в Академията Плющенко, заедно със съпруга си Алексей Василевски.

Спортни постижения

Източници

Външни препратки 
 

Украинци